Беля́нки   — семейство дневных бабочек, как правило, с белой окраской крыльев и рисунком из жёлтых, оранжевых и чёрных пятен и полей, с булавовидными антеннами, округлённо-треугольными передними и яйцевидными задними крыльями.

Описание 
Бабочки средних, реже — крупных размеров — размах крыльев большинства видов не превышает 45—60 мм. Тело тонкое. Голова округлая, глаза голые. Усики с булавовидным утолщенные на конце — постепенно утолщаются к вершине или заканчиваются резко обособленной булавой. Все ноги у обоих полов полностью развиты и функционируют при хождении. Крылья большие, широкие. В спокойном состоянии они приподняты над спиной у бабочек и сложены в вертикальной плоскости. Хоботок хорошо развитый, складывается пружинообразно.

В умеренных широтах преобладает белая, жёлтая, зеленоватая и оранжевая окраска крыльев, часто с рисунком из жёлтых, оранжевых и чёрных пятен и полей. Среди тропических видов имеются бабочки с тёмными коричневыми крыльями, с обширными жёлтыми, белыми и красными пятнами (род Delias, Ceropa, Pereute и др.). Переднее крыло имеет форму прямоугольного треугольника с выпуклыми костальным и внешним краями и почти прямолинейным анальным краем (у Zegris костальный край слегка вогнут у вершины, у Gonepteryx вершина крыла заострена в виде зубца, поэтому внешний край оказывается вогнутым). Заднее крыло округло-овальное, без выемки, с 2 анальными жилками. Центральная ячейка обоих крыльев замкнута и занимает около половины длины крыла. Андрокониальные чешуйки располагаются на переднем крыле сверху в виде слабо различимого поля. Задние крылья внутренним краем охватывают брюшко.

Нередко у представителей семейства развит половой диморфизм и (или) сезонный диморфизм, который может проявляться как в размерах, так и в окраске. Часто некоторые детали рисунка видны только в ультрафиолетовом диапазоне. Андрокониальное поле, если есть, едва заметно. Разнополые особи различаются строением копулятивного аппарата, которое у имеет важное таксонометрическое и диагностическое значение при идентификации видов. Существенную роль в определении полов играют группы специализированных чешуек (андрокониальные поля) или волосков у самцов, которые связаны с ароматическими гиподермальными железами, секрет феромонов которых привлекает самок. В качестве вторичных половых признаков у ряда представителей семейства имеет место половой диморфизм по размеру и окраске крыльев.

Бабочки активны исключительно днём. Полёт разнообразен по характеру, нередко достаточно дальний и сильный. Некоторые виды мигрируют. Имаго питаются нектаром цветов. Поза покоя с закрытыми сложенными за спиной крыльями.

Преимагиальные стадии 
Яйца представителей семейства различны по размеру, цвету и строению. Яйца обычно откладываются по одному. Например, у боярышницы яйца стоячие, удлиненные, ребристые жёлтого или оранжеватого цвета, у капустницы — лимонно-жёлтого цвета, ребристые, кеглеобразные. Гусеница цилиндрической формы, покрыты короткими волосками. Гусеницы средних размеров, длинные и тонкие, с покровом из коротких волосков, обычно зелёного или желтоватого цветов, с жёлтыми или зелёными продольными полосами, а некоторые с чёрными пятнами или точками. Гусеницы преимущественно голые, слегка опушены короткими волосками. Имеет 8 пар ног. Гусеницы относятся к открыто живущим, питаются листовыми пластинками травянистых растений. Развиваются на разных двудольных, главным образом на крестоцветных (Brassicaceae) и бобовых (Fabaceae).

Куколка закрытого типа, без кокона.  Куколка прикреплённая шелковинкой, с 1 коротким рогообразным выростом на голове и хорошо развитым кремастером. Куколки большей частью чёрные с жёлтыми пятнами; они прикрепляются задним концом тела и поддерживаются нитью, охватывающей грудь. Прикрепляются к стеблям, веткам кормовых растений или другим предметам задним концом, при помощи пояска из шелковой нити. Голова куколки направлена вверх.

Зимуют обычно на стадии гусеницы или куколки.

Распространение 
Встречаются по всему миру, за исключением Новой Зеландии.
В Палеарктике — около 150 видов, на территории бывшего СССР — около 70 видов, в Европе — около 60 видов.

Классификация 
91 род и около 1100 видов (на декабрь 2011 года), включая 6 ископаемых. В семействе выделяют следующие подсемейства:
 Подсемейство Dismorphiinae — 100 видов
 Род Dismorphia
 Род Enantia
 Род Leptidea
 Род Lieinix
 Род Moschoneura
 Род Patia
 Род Pseudopieris
 Подсемейство Pseudopontiinae — 5 видов
 Вид Pseudopontia paradoxa
 Подсемейство: Pierinae — 55 родов, 700 видов
 Триба Anthocharini
 Триба Colotini
 Триба Pierini
 Подсемейство Coliadinae — 300 видов
 Триба Coliadini
 Триба Euremini
 Триба Goniopterygini

Экономическое значение 
Некоторые виды являются вредителями сельского хозяйства. Вредят гусеницы. Репница (Pieris rapae) и капустница (Pieris brassicae) повреждают крестоцветные культурные и дикорастущие растения. Боярышница (Aporia crataegi) — многоядный вредитель, гусеницы которого повреждают бутоны, почки и листья разнообразных плодовых деревьев из семейства розоцветных, а также отмечены на грецком орехе, винограде, голубике и других растениях.

Примечания

Литература 
 
 Braby, M. F. 2005. Provisional checklist of genera of the Pieridae (Lepidoptera: Papilionidae). Zootaxa 832: 1—16.
 Braby, M., R. Vila, and N. E. Pierce. 2006. Molecular phylogeny and systematics of the Pieridae (Lepidoptera: Papilionoidea): higher classification and biogeography. Zoological Journal of the Linnean Society 147(2): 239—275.

Ссылки 
 Белянки (Pieridae) на сайте Зоологические экскурсии по Байкалу
 Белянки (Pieridae) на lepidoptera.ru

 
Семейства насекомых